Villa Mix - 3ª Edição é um álbum ao vivo do projeto Festival Villa Mix, sendo a terceira edição do projeto e contando com a presença dos sertanejos Humberto & Ronaldo, Israel Novaes, Guilherme & Santiago, Gusttavo Lima e Jorge & Mateus.  O lançamento oficial ocorreu no dia 28 de abril de 2014 pela Som Livre com a produção visual de Anselmo Troncoso.

Faixas 

Álbuns ao vivo de 2014
Álbuns de vários artistas
Álbuns de música sertaneja
Álbuns lançados pela Som Livre